El término Footsteps (pasos o pisadas en inglés) hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

 Footsteps, organización que ayuda a abandonar la comunidad judía ultraortodoxa.
 Footsteps, canción de Pearl Jam.
 Footsteps, película para televisión (telefilme) de 1972.